HFC steht als Abkürzung für:

 Haarlemsche Football Club, siehe Koninklijke HFC
 HFC Haarlem
 Hallescher FC
 1. Hanauer Fussballclub 1893, siehe FC Hanau 93
 Hannoverscher Fußball-Club von 1896, historischer Name des Sportvereins Hannover 96
 1. HFC Humenné
 Hourly-Forward-Curve, mathematisches Hilfsmittel im Energiehandel
 Hybrid Fiber Coax, eine Technologie zur Realisierung von Kabelfernsehnetzen
 hydrofluorocarbons, englisch für Fluorkohlenwasserstoffe
 Wasserglykole, siehe Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten

HfC steht für
Hafniumcarbid

Abkürzung